József Attila-díj, 1950-ben a Minisztertanács által alapított, az Emberi Erőforrások Minisztériuma által odaítélt irodalmi díj
József Attila-emlékgyűrű, a budapesti József Attila Színház által az 1970-es években alapított társulat elismerés
József Attila-díj, 1984-ben a USA-béli Rákóczi Alapítvány (Cleveland) által alapított, a budapesti József Attila Kör (JAK) tagjainak támogatását célzó irodalmi díj
József Attila-emlékérem, a József Attila Társaság által 2005-ben egyszeri alkalommal adományozott elismerés
Ferencváros József Attila-díja, a IX. kerület által a kultúra terén kiemelkedő teljesítményt nyújtóknak adományozott budapesti díj

Jegyzetek